Sender Villingen-Schwenningen steht für:

 Sender Villingen-Schwenningen (Haslach), Sendeanlage der Deutschen Telekom
 Sender Villingen-Schwenningen (Marbach), Sendeanlage des Südwestrundfunks